Bönderna kan syfta på:

 Bönderna – personer som arbetar inom jordbruk, se bonde
 Bönderna (roman), Les paysants, en bok av Honoré de Balzac
 Bönderna, Nagu – en ö i Egentliga Finland